Bridge (kaartspel), een kaartspel dat ook veel in competitieverband gespeeld wordt
 Bridge (Kent), een plaats en civil parish in het bestuurlijke gebied Canterbury
 Bridge (Suffolk), wijk in Ipswich, Suffolk 
 Bridge (piercing), een specifieke vorm van piercing
 Bridge (trompetconcert), een trompetconcert van Rolf Martinsson
 Bridge (muziek), een gedeelte in een muziekstuk dat een overbrugging vormt tussen twee contrasterende gedeelten 
 Bridge, een album van Joey Cape
 Bridge, een album van Everon

Informatica
 Bridge (ontwerppatroon), een ontwerppatroon gebruikt in de software engineering
 Netwerkbridge, een apparaat dat data-pakketten met ingesloten route-informatie (zoals bij Token Ring) overzet tussen computernetwerken.
 Bridge Linux, een Linuxdistributie gebaseerd op Arch Linux